Жирона (исп. Gerona) — многозначный термин.

 Жирона — город на северо-востоке Испании в автономном сообществе Каталония, центр одноимённой провинции Жирона и каталонской комарки Жиронес.
 Жирона (провинция) — провинция на северо-востоке Испании в составе автономного сообщества Каталония.
 «Жирона» ФК — испанский футбольный клуб из города Жирона.
 Жирона (баскетбольный клуб) — испанский баскетбольный клуб из города Жирона.
  () — парусно-гребной военный корабль испанской Непобедимой Армады, погибший в 1588 году с 1300 человек экипажа и десанта на борту.

См. также 
 Жирон